Banjarsari Kulon (Dagangan)
 Banjarsari Kulon (Sumbang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing